McLindon bezeichnet: 
 Aidan McLindon (* 1980), australischer Politiker 
 Dan McLindon (* 1940), schottischer Fußballspieler und Manager 
 (24386) McLindon, Kleinplanet/Asteroid im Hauptgürtel 

Siehe auch:
 McLendon